Comitatul Bibb sau Bibb (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Bibb, statul  -- (Formate AL -- Categorie și format) și
 Comitatul Bibb, statul  -- (Formate GA -- Categorie și format).

Ambele comitate au fost denumite după Thomas Bibb, cel de-al doilea guvernator al statului Alabama, între anii 1820 și 1821.

Alte articole similare 

 Bibb (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii